Лорі Макніл і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу лише Макніл брала участь. Вона грала в парі з Мартіною Навратіловою і вони виграли титул, перемігши у фіналі пару Пем Шрайвер і Елізабет Смайлі з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 DFS Classic 1993 Draws

Birmingham Classic (теніс)
Тур WTA 1993